Paradise Bay steht für:

Buchten:
 Paradise Bay (Dahlak Kebir), Bucht auf Dahlak Kebir, Eritrea
 Paradise Bay (Go Home Lake), Bucht des Go Home Lake in Muskoka, Ontario, Kanada
 Paradise Bay (Malta), Bucht bei Ċirkewwa, Malta
 Paradise Bay (Sir-Edward-Pellew-Inseln), Bucht auf North Island, Sir-Edward-Pellew-Inseln, Australien
 Paradise Bay (Urupukapuka Island), Bucht auf Urupukapuka Island, Neuseeland
 Paradise Bay (Venus Bay), Bucht auf der Eyre-Halbinsel, Australien
 Paradise Harbor (Alternativname), Bucht in Grahamland, Antarktika

Sonstiges:
 Paradise Bay (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1965 bis 1966)